Ел Којул има више значења:

 Ел Којул (Манзаниљо), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Којул (Ајутла де лос Либрес), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Којул (Хенерал Елиодоро Кастиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Којул (Метлатонок), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Којул (Сан Бартоло Тутотепек), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Којул (Виља Пурификасион), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Којул (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Којул (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Којул (Месонес Идалго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Којул (Сан Хуан Лахарсија), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Којул (Сан Педро Уамелула), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Којул (Сантијаго Истајутла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Којул (Сантијаго Тетепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Којул (Чијетла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику